Kariba – miasto w Zimbabwe
 Kariba – jezioro na granicy Zimbabwe i Zambii
 Tama Kariba – tama na jeziorze Kariba